Bébé tigre peut désigner :
 la deuxième génération des tigres asiatiques ou nouveaux pays industriels d'Asie.
 Bébé tigre, un film sorti en 2014.